Чкаловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии и России:

Белоруссия 
 Чкаловский сельсовет — в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Чкаловский сельсовет — в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Чкаловский сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Чкаловский сельсовет — в Пачелмском районе Пензенской области.

См. также 
 Чкаловское сельское поселение
 Чкаловский сельский совет